Stilotherium dissimile — вид вымерших сумчатых млекопитающих из семейства ценолестовых (Caenolestidae), обитавших во времена миоцена ( назад) на территории современной Аргентины. Типовой и единственный вид в роде Stilotherium.

Описание 
Голотип MACN 8464, правая часть нижней челюсти, найден в нижнемиоценовых породах в провинции Санта-Крус (Аргентина).

Синонимы 
В тщательном изучении ископаемых остатков не редки случаи синонимизации таксонов. У рода Stilotherium 3 младших синонима:
 
 
 
У вида Stilotherium dissimile таких синонимов больше:
 
 
 
 
 
 
 

Второй вид, относимый к роду, , описанный по остаткам также из провинции Санта-Крус, объявлен младшим синонимом вида .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Образцы останков Stilotherium dissimile, собранных в 1896 году.

Вымершие ценолестовые
†
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1887 году